Grêmio Foot-Ball 7 de Setembro foi um clube de futebol brasileiro, sediado na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Suas cores eram branco e verde.

História 
O 7 de Setembro foi fundado em 15 de agosto de 1909 por Lothario Kluwe, João Kluwe, Archymedes Fortini, Percio Malater, Atanásio Vieira, Lourival Nuñes, Fidélis Prates, Arnaldo Corrêa dos Santos e Abílio Corrêa dos Santos, entre outros. Seu campo situava-se no bairro Menino Deus. Graças ao prestígio do jornalista Archymedes Fortini, as atividades do clube foram publicadas com frequência nas páginas do Correio do Povo, que anunciava as partidas de futebol, piqueniques e outras diversões no campo localizado no bairro Tristeza. Apesar disso o clube teve existência efêmera.

Em 1910, foi um dos fundadores da Liga Porto Alegrense de Foot-Ball (LPAF), juntamente com Grêmio, Internacional, Militar, Nacional, Fussball e Frisch Auf. Após um desentendimento com os demais clubes, retirou-se da Liga em 1912, desaparecendo pouco depois.

7 de Setembro
Clubes de futebol fundados em 1909
Clubes de futebol de Porto Alegre
Fundações no Brasil em 1909